Kaskel ist der Name
 einer Dresdner Privatbank; siehe Bankhaus Kaskel
 eines sächsischen Adelsgeschlechts; siehe Kaskel (Adelsgeschlecht)
 eines repräsentativen Gebäudes in Dresden; siehe Palais Kaskel-Oppenheim
 folgender Personen:
 Carl von Kaskel (1797–1874), Hausbankier der Wettiner und Präsident der Sächsischen Bank
 Felix von Kaskel (1833–1894), Aufsichtsratsvorsitzender der Dresdner Bank (1872–1894)
 Jakob Kaskele (urkundlich 1742–1788), Gründer der Privatbank
 Karl von Kaskel (1866–1943), deutscher Komponist
 Michael Kaskel (1775–1845), deutscher Bankier
 Stefan Kaskel (* 1969), deutscher Chemiker
 Walter Kaskel (1882–1928), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Caskel